Eqaluit Iluat bezeichnet:
 Eqaluit Iluat, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Eqaluit Iluat (Bucht, Narsaq, östlich), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Eqaluit Iluat (Bucht, Narsaq, westlich) (auch Eqalukkat), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland